Gabian kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Gabian, departementet Hérault i regionen Occitanien,

Italien 

 Gabiano, kommun, Piemonte, Provincia di Alessandria, 

Robotskapade Italienförgreningar